Опознание, в общем — выделение объекта из ряда предъявленных различных объектов и присвоение ему семантической категории:
 Опознание, в педагогике: первый (следующий после нулевого) уровень усвоения учебного материала — узнавание изучаемых объектов и процессов при повторном восприятии ранее усвоенной информации о них или действий с ними, например, выделение изучаемого объекта из ряда предъявленных различных объектов.
 Опознание, в криминалистике: предъявление для опознания — следственное действие, в котором свидетель, потерпевший, подозреваемый или обвиняемый в результате восприятия предъявленных ему объектов и их сравнения с мысленным образом лица или предмета, воспринимавшегося ранее, приходит к выводу об их тождестве, сходстве или различии. (А. Р. Ратинов)

Восприятие
Педагогика
Криминалистика